Села:
 Бирлівка — Вінницька область, Бершадський район
 Бирлівка — Черкаська область, Драбівський район